Скоропадська Анастасія Марківна (1667 (1671) — 1729) — українська державна діячка єврейського походження.
 Скоропадська Марія Павлівна (1898-1952) — дочка гетьмана Павла Скоропадського.
 Скоропадська Єлизавета Іванівна (1832–1890) — українська громадська діячка і меценатка.
 Скоропадська Єлисавета Павлівна (1899–1975) — дочка гетьмана Павла Скоропадського.
 Скоропадська Олена Павлівна (1919–2014) — молодша дочка гетьмана Павла Скоропадського.

Див. також 
 Скоропадський
 Скоропадські